Terminierung oder Termination (von lateinisch terminare „begrenzen“, „beendigen“) steht für:

 Festlegung eines Zeitpunkts, siehe Termin
 die geplante Fertigstellung eines Projekts, siehe Terminplanung
 Scheduling, die Terminermittlung im Rahmen regelmäßiger Produktionsprozesse
 das Almosensammeln von Bettelorden in einem zugeteilten Bezirk, siehe Terminei
 die Auflösung aller Stämme der Indianer in den USA, siehe Termination (Indianerpolitik)

Technik:
 das Ende eines Algorithmus oder Programmablaufes in endlich vielen Schritten, siehe Terminiertheit
 in der Telefonie die Anrufzustellung, der Gesprächsabschluss, siehe Terminierungsentgelt
 das Abschließen eines Bussystems oder einer Antennenleitung durch einen Abschlusswiderstand

Naturwissenschaften:
 die dritte Stufe der Vervielfältigung der DNA (Replikation), siehe Termination (Genetik)
 die letzte Stufe der Übersetzung der DNA in RNA (Transkription), siehe Terminator (Genetik)
 die letzte Stufe der Synthese eines Proteins aus der RNA (Translation), siehe Stoppcodon
 die Reaktion zweier Radikale durch Reaktion, siehe Radikalische Polymerisation

Siehe auch:
 Theorie der Terminierung
 Termini
 Terminator
 Terminal
 Terminus (Begriffsklärung)